Neda puede referirse a:
Neda (La Coruña), un municipio español perteneciente a la La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
 Neda, género de mariquitas.
Río Neda, fue un río del Peloponeso.